Nyanja (taal), een Bantoetaal gesproken in Malawi
Nyanja (geslacht), een geslacht van cicaden
Nyanja (volk), voormalig Bantoevolk, opgegaan in de Chewa